Симфония № 17:

 Симфония № 17, «Память» — симфония Моисея Вайнберга (Op. 137, 1982—1984).
  — симфония Йозефа Гайдна, фа мажор (Hob I:17, 1757—1763).
  — симфония Михаэля Гайдна, ми мажор (MH 151, после 1771).
  — симфония В. А. Моцарта, соль мажор (K. 129, 1772). 
  — симфония Николая Мясковского, cоль-диез минор (Op. 41, 1936—1937).
 Симфония № 17, «Америка» — симфония Алемдара Караманова (1975).
 Симфония № 17 — симфония Сергея Слонимского.
  — симфония Алана Хованесса для металлического оркестра (шести флейт, трёх тромбонов и пяти ударных; Op. 203, 1963).

 017